Оле́г Бы́ков:
 Быков, Олег Владимирович (род. 1964) — серийный убийца.
 Быков, Олег Николаевич (1926—2015) — дипломат, член-корреспондент АН СССР.
 Быков, Олег Петрович (род. 1983) — российский политик, депутат Госдумы VII созыва.